Offenbach a következőket jelentheti:

 Offenbach am Main, város Németországban
 Jacques Offenbach (1819–1880), francia zeneszerző